Эскадренные миноносцы типа «Маэстрале» — тип эскадренных миноносцев Королевского итальянского флота, построенных в середине 1930-х годов. Послужили основой для советских эсминцев проекта 7.

Конструкция и вооружение 

Являлись дальнейшим развитием эсминцев типа «Дардо» и «Фольгоре». Отличались от них увеличенными размерами (были длиннее на десять метров и шире на один) и слегка изменёнными обводами корпуса. Была изменена форма кормового подзора, значительно увеличена длина полубака. Увеличился развал носовых шпангоутов. Эти изменения улучшили мореходность эсминцев «Маэстрале» в сравнении с «Дардо» и «Фольгоре».

Энергетическая установка

Главная энергетическая установка 
Главная энергетическая установка включала в себя три трёхколлекторных котла Ярроу с пароперегревателями и два турбозубчатых агрегата Парсонса с одноступенчатыми редукторами. Две турбины (высокого и низкого давления) и редуктор составляли турбозубчатый агрегат. Размещение ГЭУ — линейное. Носовой агрегат работал на левый винт, кормовой на правый.

Рабочее давление пара — 22,2 кгс/см² (22 атм.), температура — .

Электропитание 
Электричество вырабатывали два турбогенератора и два дизель-генератора суммарной мощностью 180 кВт. Напряжение сети постоянного тока 110 V.

Дальность плавания и скорость хода 
Проектная мощность составляла 44 000 л. с., что должно было обеспечить скорость хода (при полной нагрузке) в 33,5 узла, при стандартном водоизмещении — 38 узлов.

Все корабли превысили контрактную 38 узловую скорость. Во время службы максимальная скорость кораблей при нормальной нагрузке составляла 33-34 узла. «Маэстрале» на послеремонтных испытаниях в феврале 1938 года развил 33,5 узла при водоизмещении 2200 т.

Большим минусом итальянских силовых установок была низкая экономичность. Проектную дальность плавания 2700 миль на 18 узлах и около 1000 миль на повышенной скорости легко обеспечивали только эскадренные миноносцы типа «Маэстрале».
Запас топлива хранился в топливных танках, вмещавших 500 тонн мазута, который обеспечивал дальность плавания 4000 миль 12-узловым ходом, 3676 миль 16-узловым ходом. Дальность плавания на полном ходу составляла порядка 900 миль.

Вооружение 
Вооружение кораблей не изменилось, за исключением перехода на новые 120-мм орудия образца 1931 года и состояло из четырёх орудий с длиной ствола 50 калибров. Орудия размещались в двух спаренных установках на полубаке и кормовой надстройке. Боезапас составлял 220 снарядов на ствол и хранился поровну в носовом и кормовом погребе. С началом войны на всех эсминцах устаревшие 40-мм автоматы и 13,2-мм пулеметы были заменены на 6 (6 × 1) 20-мм/65 автоматы, а число бомбомётов увеличено до четырёх.

В 1941—1942 годах в средней части корпуса между торпедными аппаратами была установлена 120-мм/15 гаубица для стрельбы осветительными снарядами. В 1942 году на «Маэстрале» её заменили на 120-мм/50 орудие.

Торпедное вооружение 
Торпедное вооружение включало в себя два 533-мм трёхтрубных торпедных аппарата S. I. (Silurificio Italiano). Они имели длину 8870 мм и массу 8993 кг. Эскадренные миноносцы типа «Маэстрале»  несли по шесть «S.I. 270/533,4×7,2». Торпеды S.I. 270/533,4×7,2 имели дальность 4000 м ходом 48 узлов и 12 000 м ходом 30 узлов и снаряжались 270 кг ВВ. Итальянские торпеды отличались высокой точностью и надёжностью.
В начале 1943 года на «Грекале» был снят кормовой торпедный аппарат, на его месте установили 2 (2 × 1) 37-мм/54 автомата и число 20-мм/65 автоматов увеличили до 12.

Список кораблей

Примечания

Литература 
 
 
 

Эскадренные миноносцы Италии периода Второй мировой войны
Эскадренные миноносцы по типам